

SEO специалист 
Професията SEO специалист се предпочита все повече и повече от младите хора всеки ден. Днес интересът към SEO се увеличава бързо поради причини, като разпространението на сайтовете за електронна търговия и увеличаването на блоговете. Особено след като младите хора са любопитни към тази професия, един от въпросите към който са най-любопитни е - колко е заплатата на SEO специалиста. Хайде, без да губим повече време, нека видим какво правят тези SEO експерти.

Кой е SEO специалист 
Преди да отговорите на въпроса какво е SEO специалист, ще бъде полезно да уточните какво означава SEO по отношение на разбирането на темата. SEO, което означава „оптимизация за търсачки“. Основата на SEO практиките се крие в по-лесното обхождане на уебсайтовeте от търсачките. Както можете да си представите, човекът, който работи за да подобри уебсайтовете, се нарича SEO експерт.

Какво прави SEO специалиста? 
Както е известно, търсачките винаги показват най-доброто качество и SEO съвместимо съдържание на първо място. Поради тази причина е много трудно уебсайтовете с ниско качество на съдържанието и несъвместимо SEO да се появят на първо място. Ето защо собствениците на уебсайтове трябва да обърнат внимание на seo проучванията, за да бъдат на първо място в резултатите от търсенето. На този етап SEO експертите идват на помощ на собствениците на сайтове. SEO експертите извършват анализ на уебсайтовете и в резултат на тези анализи разкриват непълната и неправилна работа на уебсайта по отношение на SEO. Експертите на SЕО се опитват да отстранят тези недостатъци и да изведат уебсайта и съдържанието на първо място.

Методи, използвани от SEO експерти 
Методите, използвани от SEO експертите, които имат за цел да преместят уебсайта на върха на търсачките, като извършват дейности за подобряване и развитие на уебсайта са разделени на две като: бели проучвания и черни проучвания. С други думи, можем да разделим SEO експертите на две като SEO експерти с бяла шапка и SEO експерти с черни шапки. Въпреки, че целта на тези двама SEO експерти е една и съща, начините и методите, по които те работят, са различни. SEO експертите с бяла шапка работят по естествен начин, като вземат предвид критериите и насоките на търсачките. Експертите с черна шапка се опитват да класират уебсайта на първо място, като използват методите, които наричаме спам, спрямо критериите. Но факт е, че търсачките могат да открият такива лоши и нежелани уебсайтове с техните алгоритми, които актуализират всеки ден и могат да наложат сериозни наказания.